Флаг муниципального образования Искити́мского района Новосибирской области Российской Федерации — официальный символ и опознавательно-правовой знак, в котором символически отражено географическое, природное, экономическое своеобразие района, составленный и употребляемый в соответствии с федеральным законодательством и правилами геральдики.

Флаг утверждён 20 апреля 2006 года решением совета депутатов Искитимского района № 90. Флаг отличный от утверждённого внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2369.

Описание 
«Флаг Искитимского района представляет собой прямоугольное полотнище, в золотом поле чёрное, пониженное острие, клиновидно выщербленное вверху, из которого выходят опрокинутое, изогнутое, лазоревое стропило и внутри его растение — кандык сибирский, имеющий зелёные стебель с листьями и цветок, состоящий из чёрной сердцевины с расположенным внутри серебряным шестилепестковым пестиком, шести лепестков, переходящих от сердцевины из серебра в пурпур и шести золотых пестиков, расположенных между лепестками. Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Обоснование символики 
3олотой (жёлтый цвет) — символ радушия, гостеприимства, справедливости, а также развитого сельского хозяйства — «золотых» полей и полезных ископаемых — «золотых» недр, являющихся одними из основных источником богатства и благополучия жителей района.

Чёрный цвет — символ образованности, скромности, осторожности, постоянства в испытаниях.

Чёрное, выщербленное острие символизирует разрабатываемый преимущественно открытыми разрезами Горловский угленосный бассейн с крупнейшими в России запасами антрацита, являющийся единственной сырьевой базой для электродной промышленности восточных регионов России. Здесь построен и действует один из крупнейших в мире Новосибирский электродный завод.

Лазоревый (синий, голубой) цвет — символ благополучия, мира, верности, движения вперёд, богатых водных ресурсов района — самого водообеспеченного в Новосибирской области, расположенного в междуречье рек Оби (Новосибирского водохранилища) и Берди. Кроме того, лазоревое стропило, напоминающее бьющие из земли струи воды, указывает на расположенный у ст. Ложки Святой источник, являющийся местом широкого паломничества.

Зелёный цвет — символ надежды, изобилия, возрождения, жизненных сил.

Серебряный (белый) цвет — символ веры, чистоты, искренности, благородства, преданности избранному делу.

Пурпурный (бордовый, фиолетовый) цвет — символ достоинства, умеренности, силы и могущества.

Кандык сибирский — редкий цветок, произрастающий на территории района, внесён в Красную книгу. Символизирует красоту и неповторимости сибирской природы, а также аллегорически символизирует рост, развитие, связь поколений, стремление к новым высотам и достижениям. Разноцветные листья представляют многонациональное население района, объединённое единством целей, интересов, общей историей и судьбой.

Примечания 

Флора в геральдике